Hueque (rijeka)
 Hueque (rod)